Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2005 je šestinštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 16. in 27. februarjem 2005 v Oberstdorfu, Nemčija, v devetnajstih disciplinah. Drugič sta potekali dve ekipni tekmi v smučarskih skokih, prvič pa ekipno šprint v smučarskih tekih.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 

2005
2005 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberstdorf